Ярослава Шведова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Акгуль Аманмурадова.

Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер з рахунком 7–5, 6–3.

Результати

Сіяні гравчині 

{{columns-list|2|
  Єлена Янкович (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (півфінал)
  Серена Вільямс (переможниця)
  Патті Шнідер (фінал)
  Агнеш Савай (2-ге коло)
  Сібіль Баммер (2-ге коло)
  Віра Звонарьова (чвертьфінал)
  Марія Кириленко ''(1-ше коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1 = Перше коло
| RD2 = Друге коло
| RD3 = Чвертьфінали
| RD4 = Півфінали
| RD1-seed03=  
| RD1-team03=  Ю Чжань
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=PR
| RD1-team04=  С Мамич
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=  К О'Браєн
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06=  
| RD1-team06=  О Савчук
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=7
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  Ц Янь
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08= 8
| RD1-team08=  М Кириленко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=67
| RD1-score08-3=1
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=  А Накамура
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=  
| RD1-team12=  Т Танасугарн
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=2
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD2-score07-1= 4
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= А Савай
| RD2-score08-1= 6
| RD2-score08-2= 64
| RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Є Янкович
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ц Янь
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= П Шнідер
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=  
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=61
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Ц Янь
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02= 4
| RD4-team02={{nowrap| П Шнідер}}
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Нижня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

  Моріта Аюмі (1-ше коло)
  Кеті О'Браєн (перейшла в основну сітку)
  Моніка Нікулеску (кваліфікувалася)  Андрея Клепач (1-ше коло)
  Матільд Жоанссон (кваліфікаційний матч)

6.  Еммануель Гальярді (1-ше коло)
7.  Енн Кеотавонг (кваліфікаційний матч)
8.  Весна Манасієва (1-ше коло)
9.  Анжеліка Бахманн (кваліфікувалася)'''

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 

Тур WTA 2008
2008